Tito Mânlio Imperioso Torquato, cônsul em 347, 344 e 340 a.C..
 Tito Mânlio Torquato (cônsul em 299 a.C.), cônsul em 299 a.C., morto em serviço.
 Tito Mânlio Torquato (cônsul em 235 a.C.), cônsul em 235 e 224 a.C..
 Tito Mânlio Torquato (cônsul em 165 a.C.), cônsul em 165 a.C..

Não está esclarecida a relação entre eles, mas o segundo (m. 299 a.C.) poderá ter sido filho ou neto do primeiro, e o terceiro poderá ter sido neto do segundo. O último provavelmente era neto do terceiro.

Ver também 
 Mânlia

Desambiguações de antropônimos
Manlii